Platycarya és un gènere d'arbres de la família Juglandàcies < Angiospermes (Magnoliofitins) < Espermatòfits. normalment aquest gènere es tracta com tenint una sola espècies Platycarya strobilacea, encara que alguns taxonomistes accepten una o dues espècies més. Actualment són plantes natives de l'est d'Àsia, però fins al Plistocè mitjà també ocupaven el nord-oest de la regió mediterrània incloent els Països Catalans,

És un arbre caducifoli que fa fins a 15 m d'altl. Normalment les fulles són pinnades. Les flors es troben en aments que en ser durs i llenyosos superficialment semblen pinyes de coníferes.

Gèneres, nomenclatura, distribució

Referències 

Juglandàcies